Klin (stad), een stad in Rusland
 een gemeente in Slowakije:
 Klin (okres Námestovo)
 Klin nad Bodrogom